Nereimyra alvinae är en ringmaskart som beskrevs av Blake 1985. Nereimyra alvinae ingår i släktet Nereimyra och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
alvinae